Amayé-sur-Orne – miejscowość w Dolnej Normandii, w departamencie Calvados
 Amayé-sur-Seulles – miejscowość w Dolnej Normandii, w departamencie Calvados